Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Commonwealth Games 2014. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem vom IOC verwendeten System.

Weblinks 
 Offizieller Medaillenspiegel

2014
Medaillenspiegel